Saint-Martin-du-Bois puede referirse a: 

 Saint-Martin-du-Bois, comuna francesa situada en Gironda.
 Saint-Martin-du-Bois, comuna francesa situada en Maine y Loira.